Oberteich ist die Bezeichnung für:

 Gewässer
 Oberteich (Kaliningrad)
 Oberteich (Kasseedorf)
 Oberteich (Kolkwitz)
 Oberteich (Schönberg)

 Orte
 Oberteich (Mitterteich), Ortsteil von Mitterteich, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Oberteich, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Stawnica (Korsze), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen